Estación de Santander puede referirse a:

 Estación de Santander, una estación ferroviaria con vías de ancho ibérico situada en la ciudad de Santander, en España;
 Estación de Santander, una estación ferroviaria con vías de ancho métrico situada igualmente en la ciudad de Santander, en España;
 Estación de Santander, conocida también como la estación de Bilbao-Concordia, una estación ferroviaria con vías de ancho métrico situada en la ciudad de Bilbao, en España;